Алькасар-дель-Рей ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 46,5 км². Население — 208 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки